IMWF steht für:
 Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre der Universität Stuttgart
 Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (GmbH) in Hamburg
 

Abkürzung